

Persone 
Achille Ridolfi (1979) – attore belga
Andrea Ridolfi (1963) – musicista, compositore e direttore d'orchestra italiano
Bartolomeo Ridolfi (...–ante 1570) – scultore italiano
Carlo Ridolfi (1594-1658) – pittore e scrittore italiano
Carlo Ridolfi (1858-1918) – agronomo, politico e sociologo italiano
Claudio Ridolfi (1570 circa–1644) – pittore italiano
Cosimo Ridolfi (1794-1865) – agronomo e politico italiano
Enrico Ridolfi (1828-1909) – storico dell'arte italiano
Elisa Ridolfi (1978) – cantante italiana
Federica Ridolfi (1974) – showgirl e ballerina italiana
Girolamo Ridolfi (fl. 1551-1585) – pittore e intagliatore italiano
Giuseppe Ridolfi (1859-1925) – arcivescovo cattolico italiano
Lorenzo Ridolfi, latinizzato come Laurentius de Rodulphis (1362-1443) – giurista, politico e diplomatico italiano della Repubblica di Firenze
Lorenzo di Piero Ridolfi (1503-1576) – politico italiano
Luigi Ridolfi (1894-1919) – militare e aviatore italiano
Luigi Ridolfi Vay da Verrazzano (1895-1958) – politico, imprenditore, dirigente sportivo italiano
Mario Ridolfi (1904-1984) – architetto italiano
Michele Ridolfi, nato Michelangelo Ridolfi (1793-1854) – pittore e critico d'arte italiano
Niccolò Ridolfi (1501-1550) – cardinale italiano
Niccolò Ridolfi (1578-1650) – religioso italiano dell'Ordine dei Frati Predicatori
Niccolò Ridolfi (1444-1497) – politico italiano
Ottavio Ridolfi (1582-1624) – cardinale e vescovo cattolico italiano
Roberto Ridolfi (1899-1991) – storico italiano

Altro 
 Ridolfi – famiglia nobiliare toscana
 Aeroporto di Forlì "Luigi Ridolfi" – aeroporto italiano
 Casa Ridolfi – palazzo di Firenze
 Palazzo Ridolfi Da Lisca – edificio di Verona
 Palazzo Stiozzi Ridolfi – edificio di Firenze
 Stadio Luigi Ridolfi – stadio di Firenze
 Villa Ridolfi o Il Ronco – dimora storica fiorentina